O Grande Prêmio da Espanha de 2006 foi a corrida de abertura do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no final de semana de 24 a 26 de Março nos 4.423 km do Circuito de Jerez na Espanha.

MotoGP

250 cc

125 cc

Espanha
2006
Desporto na Espanha em 2006